

Cinema 
 Kiss of Life – film del 2003 diretto da Emily Young

Musica 
 Kiss of Life – brano musicale di Peter Gabriel, tratto dall'album Peter Gabriel del 1982 
 Kiss of Life – singolo di Sade del 1992
 Kiss of Life – brano musicale dei Bee Gees, tratto dall'album Size Isn't Everything del 1993
 Kiss of Life – singolo di Kylie Minogue e Jessie Ware del 2021